Виктор Николаевич Ленивцев () — аким города Костанай (2000—2004).

Биография 
Родился 16 апреля 1952 года в Магнитогорске Челябинской области.

В 1973—1996 годах — ученик шлифовщика, шлифовщик, заместитель начальника цеха, начальник отдела материально-технического снабжения, председатель профкома, заместитель директора, главный инженер, вице-президент КРМЗ. В 1991 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт с квалификацией «инженер-механик».

В 1996—1997 годах — президент АО «Агрореммаш»

В 1997—2000 годах — первый заместитель акима города Костанай.

В 2000—2004 годах — Аким города Костаная Костанайской области

В 2004—2005 годах — Директор департамента коммунального имущества и гос. закупок Костанайской области

В 2005—2009 годах — Директор Уральского агрегатно-механического завода, Еманжелинск

В 2009—2014 годах — Директор ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» филиал «Копейский ремонтно-механический завод»

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Орден Курмет (2001)
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени

Ссылки 
 На сайте электронного музея государственной службы Костанайской области «Ýaqyt taspasy»

Выпускники Костанайского государственного университета имени Ахмета Байтурсынова
Акимы Костаная